Sackstraße bezeichnet:
 Sackgasse, eine Stichstraße
 Sackstraße (Graz), eine Straße in Graz